Bethlehem Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Indiana 
 , du comté de Cass .
 , du comté de Clark .

Missouri 
 Bethlehem Township, du comté de Henry.

New Jersey 
 Bethlehem Township du comté de Hunterdon.

Ohio 
 , du comté de Coshocton.
 , du comté de Stark.

Pennsylvanie 
 , du comté de Northampton.
 , du comté de Washington.
 , du comté de Washington.
 , du comté de Washington.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships